Caino puede referirse a:

 Caíno, localidad italiana en la provincia de Brescia.
 Pedro Omar Caino (1956-2014), ciclista argentino.
 Nessuno Tocchi Caíno (‘nadie toque a Caín’), asociación italiana de lucha por una moratoria mundial de la pena de muerte, fundada en Bruselas en 1993.
 Caíno (2006), álbum musical del grupo italiano de rock La Rosa Tatuata (1992-).